

Aziende 
 Hewson – azienda britannica di sviluppo e pubblicazione di videogiochi per computer

Persone 
 Ali Hewson (1961) – attivista irlandese
 Brian Hewson (1933-2022) – mezzofondista britannico
 Eve Hewson (1991) – attrice irlandese
 David Hewson (1953) – giornalista e scrittore britannico
 Jack Hewson (1924-2012) – cestista statunitense
 Liv Hewson (1995) – attrice e drammaturga australiana
 Marillyn Hewson (1953) – imprenditrice statunitense
 Richard Anthony Hewson (1943) – direttore d'orchestra inglese
 Sam Hewson (1988) – calciatore inglese
 William Hewson (1739-1774) – anatomista britannico